Cul-de-sac – strada senza uscita (anche in senso figurato)

Cinema
Cul-de-sac – film del 1966 diretto da Roman Polanski
Cul de sac – film del 2010 diretto da Ramin Goudarzinejad e Mahshad Torkan

Fumetti
Cul de Sac – striscia a fumetti creata da Richard Thompson

Geografia
Culdesac – città statunitense nell'Idaho
Cul-de-sac Glacier – ghiacciaio dell'Alaska

Musica
Cul de Sac – gruppo musicale alternative rock statunitense
Cul-De-Sac – album dei V Shape Mind del 2003
Culdesac – album di Donald Glover del 2010
Cul de Sac – singolo di Van Morrison del 1974
Cul-de-Sac – singolo dei Genesis tratto dall'album Duke del 1980